Стево Крњајић (Мелиновац, 1937 — Загреб, 1997) је био југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Улоге 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1960
!1970
!1980
!1990
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|3
|2
|1
|0
|6
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|3
|5
|3
|0
|11
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|1
|1
|4
|0
|6
|-
! style="text-align:left;" | ТВ мини серија
|0
|0
|0
|1
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|7
|8
|8
|1
|24
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1965. || Кључ || Ратоборан тип у кину (сегмент „чекати”)
|-
| 1965. || Човјек и његова жена (ТВ филм) || /
|-
| 1968. || Жур у Магделанду (ТВ филм) || /
|-
| 1968. || Крух (ТВ филм) || /
|-
| 1969. || Кад чујеш звона || Јокан
|-
| 1969. || Под новим крововима (ТВ серија) || /
|-
| 1969. || Дивљи анђели || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1970. || Добро јутро, господине Карлек (ТВ филм) || /
|-
| 1972. || Хармоника (ТВ филм) || Баја
|-
| 1973. || Кужиш стари мој || /
|-
| 1974. || У регистратури || Миха Каноников
|-
| 1975. || У времену раста (ТВ филм) || /
|-
| 1976. || Клара Домбровска (ТВ филм) || Влахо
|-
| 1976. || Издаја (ТВ филм) || /
|-
| 1979. || Дај што даш || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1980 1981. || Вело мисто (ТВ серија) || Муса
|-
| 1982. || Смоговци (ТВ серија) || Лекар
|-
| 1982. || Изјава (ТВ филм) || /
|-
| 1982. || Непокорени град (ТВ серија) || Млинарић - усташки сатник
|-
| 1984. || Необични сако (ТВ филм) || /
|-
| 1985. || Хорватов избор || Миле Жакула
|-
| 1985. || Задатак (ТВ филм) || /
|-
| 1986 1987. || Путовање у Вучјак (ТВ серија) || Миле Жакула
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990-е
|-
| 1990. || Тражим сродну душу (ТВ мини серија) || Станодавкин муж
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1937.
Умрли 1997.
Доњолапчани
Срби у Хрватској
Хрватски глумци
Југословенски глумци